Isaiah je anglická verze mužského jména hebrejského původu,( יְשַׁעְיָה, Ješaja či יְשַׁעְיָהו, Ješajahu, Hospodin je spása. Španělská verze je Isaías. Česká podoba tohoto jména Izaiaš.

Známí nositelé 
 Izajáš – prorok
 Isaias Afewerki – etiopský prezident
 Sir Isaiah Berlin – filozof a historik
 Isaia Giancarlo – italský endokrinolog
 Isaia Lando – italský pediatr a chirurg
 Ješajahu Leibowitz – izraelský myslitel
 Isaiah Rankin – africký fotbalista
 Isaiah Thomas – americký basketbalista
 Isaia Toeava – novozélandský rugbista
 Isaiah Washington – americký herec

Další 
 Ztracený Isaiah

Externí odkazy 
 

Mužská jména hebrejského původu
Mužská jména